Лурия може да се отнася за:
 Александър Лурия (1902 – 1977), руски психолог
 Исак Лурия (1534 – 1572), равин